165 rok naszej ery
 165 rok przed naszą erą
 165 liczba naturalna
 galaktyka NGC 165
 planetoida (165) Loreley
 droga wojewódzka nr 165
 linia kolejowa nr 165
 165 Pułk Piechoty
 165 Pułk Piechoty (5 Hanowerski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 165 Pułk Piechoty – polski pułk piechoty okresu II RP
 filatelistyka: blok 165 - Impresjonizm w malarstwie polskim